Позднеевское сельское поселение — муниципальное образование в Весёловском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Позднеевка.

Административное устройство 
В состав Позднеевского сельского поселения входят:
 хутор Позднеевка;
 хутор Красное Знамя;
 хутор Красный Кут;
 хутор Малая Западенка;
 хутор Свобода.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Весёловского района (Ростовская область)